— посёлок в Японии, находящийся в уезде Хики префектуры Сайтама.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Сайтама региона Канто. С ним граничат посёлки Рандзан, Токигава, Йории и село Хигасититибу.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается Zelkova serrata, цветком — адонис амурский, птицей — Zosterops japonicus.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Посёлки префектуры Сайтама